

События 

 1131—1141 — Король Венгрии Бела II.
 1131—1143 — Король Иерусалима Фульк V Младший, граф Анжу. Избрал для своего герба жёлтый дрок (planta genista).
 Убит датский правитель ободритов Кнуд Лавард. В результате вспыхнуло восстание против короля Дании Нильса I, которое возглавил Эрик Достопамятный.
 1131, январь — 1132, июль — Годы Тэнсё (Япония).

Россия
 Великий князь Мстислав Владимирович организовал походы на чудь и литовцев.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1131 году
 Вальдемар I Великий

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1131 году
 Элизабет де Вермандуа
 Кнуд Лавард
 Омар Хайям
 Жослен I, граф Эдессы
 Балдуин II Иерусалимский
 Иштван II, король Венгрии и Хорватии(1114-1131)

См. также

Примечания